Toponímia:
 Casablanca, ciutat del Marroc 
 Casablanca (l'Escala), casa habilitada com a restaurant de l'Escala (Alt Empordà) 
 Casablanca (Subirats), 
 Casablanca (Taradell), masia de Taradell (Osona) 
 Casablanca-Settat, regió en que s'ha organitzat el Marroc després de la reforma administrativa de 2015 
 Casablanca-Anfa, prefectura de la ciutat de Casablanca 
 Aeroport de Casablanca–Anfa, antic aeroport del Marroc al sud-oest de Casablanca
 Aeroport de Casablanca Tit Mellil, aeroport a Tit Mellil, Marroc, vora Casablanca
 Cine Casablanca, sales de cinema al Passeig de Gràcia de Barcelona 
 Erms de Casablanca, a l'extrem occidental de L'Encanyissada 
 Gran Casablanca, antiga regió del Marroc 
 Mas de Casablanca, casa del municipi de Tortosa (Baix Ebre) 
 Prefectura de Casablanca, prefectura del Marroc, fins 2015 part de la regió de Gran Casablanca i actualment de la de Casablanca-Settat
 Organitzacions:
 Borsa de Casablanca, mercat borsari d'Àfrica
 Club Olympique de Casablanca o COC Casablanca, antic club de futbol marroquí de la ciutat de Casablanca
 Grup de Casablanca, organització d'estats africans amb governs d'ideologia panafricana que va existir a principis dels anys 1960 
 Racing Athlétic Club de Casablanca, club de futbol marroquí de la ciutat de Casablanca
 Raja Club Athlétic Casablanca, club esportiu de la ciutat de Casablanca, Marroc
 Wydad Athletic Club Casablanca, WAC Casablanca o Wydad Casablanca, club marroquí
 Miscel·lània:
 Casablanca (pel·lícula), pel·lícula del 1942 dirigida per Michael Curtiz 
 Torneig de Casablanca, competició tennística per a jugadors professionals que es disputa anualment sobre terra batuda al Complex Al Amal de Marràqueix, Marroc